Olmo es una empresa argentina que se dedica a la fabricación de bicicletas. Está situada en la localidad bonaerense de Morón y fue fundada en la década del 50 del siglo XX.
Olmo produce distintos tipos de bicicletas, desde bicicletas de montaña, urbanas y de competición. Entre sus modelos se encuentran los más modernos diseños en fibra de carbono.

Historia 
La fábrica de bicicletas Olmo nació en Morón, localidad bonaerense situada al oeste del conurbano. Fue creada por un grupo de industriales del gremio de las bicicletas en la década del 50 del siglo pasado. El nombre Olmo remitía a un árbol bien argentino.

En 1974, la marca fue comprada por un fabricante que producía las bicicletas Gala y Mini Gala y dio inicio a su expansión comercial. Por esa época, las bicicletas en el país se hacían 100% con materia prima nacional; eran de acero, pesadísimas, toscas y poco prácticas. Mariló ya tenía el circuito cubierto de bicicletas con esas dos líneas, pero el dueño quería ir por más. 

Al gerente general, Ángel Berman, se le ocurrió una idea: “¿Y por qué no recuperamos la marca Olmo y lanzamos una línea con ese registro? Así entramos al mercado con un nombre y una línea diferentes”. El dueño le hizo caso y pagó un valor equivalente a US$ 5.000, quedándose así con el nombre y solo el nombre, ya que Olmo para entonces, carecía de modelos, de planos, etc. 

Olmo comenzó a venderse con gran aceptación en bicicleterías, canal al que se sumaron las casas de artículos para el hogar, un concepto que resultó innovador para la época. En los años 80 la marca alcanzó su mayor punto de fama a la par de la gloria deportiva que consiguió el ciclista argentino Marcelo Alexandre, multicampeón y líder del equipo de ruta Olmo. En aquellos años además se construyó y puso en marcha una nueva planta modelo.

El cine en aquella época les ayudó bastante; el estreno de Los Bicivoladores, un grupo de chicos bikers que desbarataban una banda de asaltantes de bancos, fue un boom y un salto meteórico para los fabricantes de rodados. Las BMX que usaban los protagonistas se transformaron en el nuevo capricho de niños y jóvenes del mundo. Con bicivoladores por cada esquina, buscando atrapar malhechores y rompiéndose las rodillas, el mercado del rodado se revolucionó de la noche a la mañana y Olmo picó en punta. Se transformó en el emblema local de la bicicleta BMX. 

Entre 1990 y 1995 una severa crisis llevó a Olmo a la quiebra. En 1998 se lanzó el remate judicial de la empresa Mariló, que incluía la preciada marca Olmo. Ángel Berman y su socio se endeudaron para poder comprar la compañía. El costo total fue de aproximadamente un millón de dólares. Fue también la entrada en escena de dos industriales del gremio que en 1999, tras la compra de los bienes inmuebles y marcas en remate judicial, decidieron poner nuevamente en valor a Olmo. A ellos se unieron nuevos integrantes con quienes conformaron la sociedad que administra en la actualidad a la empresa. 

En 1999, se relanzó Olmo Bikes. Olmo para ese entonces era una fábrica con una planta de 1.500 metros cuadrados en Morón con máquinas propias. En esa época, el mercado de las bicicletas era bien estacional, ya que las mayores ventas eran para las fiestas y para el día del niño. Berman, para revertir la tendencia, creó la línea de bicicletas de fitness, con una venta estable a lo largo del año.

El primer año fue a pérdida y luego de la crisis del 2001, tuvieron que llamar a concurso preventivo. Tenían 15 operarios y muchos proveedores a los que no podían rendirles cuenta. Se sentaron con todos y negociaron un plan de pagos. Para la mayoría de las empresas locales, el concurso preventivo es el paso previo a la quiebra. Pero Olmo salió a flote. 

En el año 2002, salieron del concurso y apostaron en grande en publicidad. Para no quedar atados a la fijación del precio unilateral de los hipermercados, se decidió vender por otros canales y poner ellos mismos los precios que consideraban justos. El mercado, con el tiempo, se estabilizó y Olmo generó una cartera de 1.000 clientes a lo largo y ancho del país. Estableció una fábrica de 3.000 metros cuadrados en Morón, el mismo lugar que los vio nacer.

Hoy en día fabrican y venden 40.000 bicicletas al año y 30.000 bicicletas fijas de fitness, que ellos diseñan y luego importan. Tienen 25 operarios a full en la cadena de producción y otros 25 en diversas áreas de la fábrica. Todo lo que es transmisión de la bicicleta, como cambios, cadena, piñón, plato, es importado. Y las piezas vienen de China, de Japón o de Malasia. El resto, cámaras, cubiertas y rayos, se fabrica en la Argentina. Trabajan los tres elementos: acero, aluminio y carbono, de competición.

Desde el año 2005 Olmo es patrocinador de un equipo de corredores de MTB que participa en las principales competencias del país, Juegos Panamericanos y campeonatos mundiales.

Productos

Competición 
 Aeron 29

Montaña 
 Raven R20
 Raven R10
 All Terra Pro
 All Terra Attack
 Safari 295
 Safari 290
 Safari 265
 Safari 290
 Safari 240
 Flash 295
 Flash 265
 Wish 260

Urbanas 
 Camino
 Amelie Plume
 Amelie
 Pleggo
 Primavera
 Mint

BMX 
 Clash

Infantiles 
 Reaktor
 XCR
 Tiny Dancers
 Bold
 Tiny Friends
 Cosmo
 Tiny Pets

Equipamiento 
 Ropa ciclismo
 Cascos
 Cubre Bicicleta
 Fitness

Referencias 
 https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/como-hacer-millones-arriba-de-una-bicicleta-nid1962238/
 http://moron.enorsai.com.ar/empresas/9751-olmo-una-empresa-a-la-vanguardia-del-exito.html
 https://www.baenegocios.com/negocios/El-fabricante-de-bicicletas-Olmo-aumentara-un-50-su-produccion-y-busca-personal-20200930-0140.html

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Instagram.
 Facebook.
 Canal de Youtube.
 LinkedIn.

Empresas argentinas
Fabricantes de bicicletas